Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du 25 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Thomas Muster fait son retour sur le circuit en obtenant une wild card, onze ans après avoir mis fin à sa carrière. Il s'incline néanmoins dès le premier tour face à son compatriote Andreas Haider-Maurer.
 Le tenant du titre Jürgen Melzer remporte le tournoi en simple en battant en finale Andreas Haider-Maurer qui avait perdu en qualifications et doit sa participation dans le tableau final au forfait d'Ernests Gulbis. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

Vienne
ATP 2010
Sport en Autriche en 2010
Tennis en octobre 2010